Bingley peut faire référence à:

Toponyme 
 Bingley, ville du Yorkshire de l'Ouest, Angleterre
 Bingley Music Live, festival de musique

Entreprise 
 Bradford & Bingley, banque britannique

Patronyme 
 Baron Bingley
 Robert Benson, 1er Baron Bingley (1676–1731)
 George Fox-Lane, 1er Baron Bingley (1697-1773)
 George Lane-Fox, 1er Baron Bingley (1871–1947)
 Blanche Bingley (1863–1946), joueur de tennis britannique
 John Bingley Garland (1791–1875), politicien terre-neuvien
 John Bingley (né en 1941), joueur de football australien
 Matthew Bingley (né en 1971), joueur de football australien
 Norman Bingley (1863-1940, marin et champion olympique britannique
 Ossian Bingley Hart (1821–1874), politicien américain
 Thomas Stamford Bingley Raffles (1781–1826), homme d'État britannique
 Walter Bingley (né en 1930), joueur de football anglais

En littérature 

 Charles Bingley, personnage secondaire d’Orgueil et Préjugés de Jane Austen
 Caroline Bingley, sœur du précédent, dans Orgueil et Préjugés de Jane Austen

Homonymie de patronyme